Bondzin ist der Familienname folgender Personen:

 Friderun Bondzin (1929–2022), deutsche Malerin
 Gerhard Bondzin (1930–2014), deutscher Maler